Papua – inne określenie wyspy Nowa Gwinea
 Papua – brytyjskie (1884–1906), a później australijskie (1906–1975) terytorium zależne, obecnie część Papui-Nowej Gwinei
 Zatoka Papua – zatoka u południowych wybrzeży Papui-Nowej Gwinei
 Papua – prowincja Indonezji na wyspie Nowa Gwinea
 Papua Zachodnia – prowincja Indonezji na wyspie Nowa Gwinea

Zobacz też 

 Papua-Nowa Gwinea – państwo w Oceanii